Каденю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Каденюк Леонід Костянтинович (1951—2018) — Герой України, перший космонавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання.
 Каденюк Олександр Степанович ( 1957) — український вчений-історик, педагог. Доктор історичних наук (1998), професор.

Українські прізвища